Riepen steht für
 Joachim Riepen (* 1941), deutscher Organist
 Knud Riepen (* 1981), deutscher Schauspieler

Riepen ist Ortsname von
 Ortsteil von Etzel (Friedeburg), siehe Riepen (Etzel)
 Ortsteil von Bad Nenndorf, siehe Riepen (Bad Nenndorf)

Siehe auch:
 Haus Riepen in Warburg